Паклински острови са група острови в югоизточния бряг на Хърватия.

Най-големият остров, Свети Клемен, е най-популярният за дневните екскурзоводи и единственият, който предлага качествено настаняване. През 1906 г. семейството на Менегело започва туризма на острова, в зашеметяващ залив на южните брегове на Свети Клемен, наречен Виногадище, често наричан Палмизана.

Източници 

Острови на Хърватия